Grahn ist der Familienname folgender Personen:
 Adam Grahn (* 1984), schwedischer Rock-Sänger, Songwriter und Gitarrist
 Adolf Grahn (1841–1916), deutscher Kaufmann und Sportfunktionär
 Bengt-Erik Grahn (1941–2019), schwedischer Skirennläufer
 Dieter Grahn (* 1944), deutscher Ruderer und Trainer
 Ernst Grahn (1836–1906), deutscher Wasserbauingenieur
 Heike Grahn-Hoek (* 1943), deutsche Geschichtswissenschaftlerin
 Judy Grahn (* 1940), US-amerikanische Autorin
 Karl-Erik Grahn (1914–1963), schwedischer Fußballspieler
 Lilo Grahn (1943–2007), deutsche Schauspielerin
 Markus Grahn (* 1969), deutscher American-Football-Trainer und -Spieler
 Nancy Lee Grahn (* 1955), US-amerikanische Schauspielerin
 Lucile Grahn (1819–1907), dänische Tänzerin und Ballerina
 Ove Grahn (1943–2007), schwedischer Fußballspieler 
 Robert Grahn (* 1964), deutscher Luftbildfotograf
 Sanni Grahn-Laasonen (* 1983), finnische Politikerin
 Sören Grahn, schwedischer Curler
 Sture Grahn (* 1932), schwedischer Skilangläufer
 Tobias Grahn (* 1980), schwedischer Fußballspieler
 Ulf Grahn (* 1942), schwedischer Komponist

Ort in den Vereinigten Staaten:
 Grahn (Kentucky)

Siehe auch:
 Gran
 Graan
 Krahn
 Kran (Begriffsklärung)
 Kraan (Begriffsklärung)
 Cran
 Craan